Койфман (варианты: Кофман, Кейфман, Кауфман, Койфсман и ряд других) — еврейская фамилия. Происходит от мужского личного имени Койфман и =покупатель.

Была распространена в южных губерниях Российской империи (Бельцы, Сороки, Кишинёв, Хотин, Житомир, Винница, Ушица, Сквира).

Известные носители 
 Койфман, Белла Михайловна (Бел Кауфман; 1911—2014) — американская писательница и педагог.
 Койфман, Владимир Александрович (род. 1959) — российский режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, художник, преподаватель актёрского мастерства.
 Койфман, Евгений Леонидович (род. 1938) — советский диссидент, поэт и переводчик.
 Койфман, Игаль (Игорь) (род. 1974) — молдавский и израильский шашист, международный гроссмейстер, мастер международного класса по стоклеточным шашкам.
 Койфман, Марк Борисович (1906—?) — советский кинооператор, лауреат Сталинской премии второй степени.
 Койфман, Маркс Александрович — актёр и художественный руководитель театра кукол «Кузнечик» (г. Саров), заслуженный артист России (1997).
 Койфман, Михаил Ильич (1899—1981) — учёный в области горного дела и минералогии, изобретатель.
 Койфман, Михаил Яковлевич (1881—1946) — американский еврейский журналист, зять писателя Шолом-Алейхема, отец писательницы Бэл Кауфман (урожд. Белла Михайловна Койфман).
 Койфман, Оскар Иосифович (род. 1944) — российский химик, специалист в области химии полимеров, ректор Ивановского химико-технологического университета.

 Кнаани, Яаков (Яков Моисеевич Койфман; 1894—1978) — израильский лексикограф.
 Эвен-Шмуэль, Иехуда (настоящая фамилия Койфман; 1887—1976) — израильский лексикограф.

См. также

Примечания